Мерхвайлер () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Нойнкирхен.  Население составляет 10 721 человек ( на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 12,78 км². Официальный код  —  10 0 43 113.

Община подразделяется на 2 сельских округа.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара